Mickelia är ett släkte av träjonväxter. Mickelia ingår i familjen Dryopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Mickelia